Climbach ist ein Ortsname:

 Climbach (Allendorf/Lumda), Ortsteil der Stadt Allendorf (Lumda) im Landkreis Gießen, Hessen
 Climbach (Bas-Rhin), deutsch früher Klimbach, Gemeinde im Kanton Wissembourg im Département Bas-Rhin in der Region Elsass, Frankreich

Siehe auch:
 Klimbach